ICSD ist die Abkürzung von

 International Classification of Sleep Disorders, in der Medizin ein Klassifikationssystem für Schlafstörungen
 International Central Securities Depository, internationaler Zentralverwahrer, der quasi als Wertpapiersammelbank für alle anderen (nationalen) Wertpapiersammelbanken fungiert
 Inorganic Crystal Structure Database, eine Kristallstrukturdatenbank für Materialwissenschaftler, Chemiker und Physiker 
 International Committee of Sports for the Deaf, internationale Sportvereinigung der Gehörlosen, Veranstalter der Deaflympics.

ICSD